Roberto I d'Artois (1216-1250) – conte d'Artois dal 1226 al 1250.
 Roberto II d'Artois (1250-1302) – conte d'Artois dal 1250 al 1302, figlio del precedente.
 Roberto III d'Artois (1287-1342) – pretendente alla contea d'Artois, figlio secondogenito di Filippo d'Artois.
 Roberto IV d'Artois (1356-1387) – nipote del precedente, conte d'Eu.